W sezonie 1961/1962 nie odbywały się rozgrywki na poziomie makroregionalnym, trzeci poziom rozgrywkowy stanowiły rozgrywki lig okręgowych.

Sezon zasadniczy

Koszalin 
Tabela:
01 Czarni Słupsk 18 25 33 15 18 11 3 4 
02 Gryf Słupsk 18 24 53 26 27 9 6 3 
03 Gwardia Koszalin 18 24 43 26 17 10 4 4 
04 Darzbór Szczecinek 18 23 34 20 14 8 7 3 
05 Lechia Szczecinek 18 20 37 35 2 7 6 5 
06 Płomień Koszalin 18 18 33 30 3 7 4 7 
07 Bałtyk Koszalin 18 15 29 41 -12 6 3 9 
08 Korab Ustka 18 12 25 41 -16 4 4 10 
09 Skrzydlaci Świdwin 18 11 17 41 -24 5 1 12 
10 Pogoń Połczyn Zdrój 18 8 24 53 -29 2 4 12

Rzeszów 

 Triumfator rozgrywek uzyskał awans do kwalifikacji do II ligi, zaś dwie ostatnie drużyny zostały zdegradowane do klasy A 1962/1963.

Eliminacje do II ligi 
W przeprowadzonych eliminacjach zwycięzca każdej z czterech grup awansował do II ligi 1962/1963.

Grupa I 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa II 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa III 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa IV 
Tabela końcowa:

      = Awans do II ligi

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1961 w piłce nożnej
1962 w piłce nożnej
1961 w polskim sporcie
1962 w polskim sporcie